Cañada de los Talas ist der Name folgender Fließgewässer in Uruguay:

 Cañada de los Talas (Río Queguay), Zufluss des Río Queguay 
 Cañada de los Talas (Arroyo del Chuy), Zufluss des Arroyo del Chuy 
 Cañada de los Talas (Arroyo de los Corrales), Zufluss des Arroyo de los Corrales 
 Cañada de los Talas (Río Arapey Grande), Zufluss des Río Arapey Grande